Sezon Hovedserien rozegrany został na przełomie 1935 i 1936 roku. Był to 2. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Norwegii w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów. W meczu o utrzymanie w Hovedserien Furuset IF pokonało Frisk Asker (3:1).

Tabela

Linki zewnętrzne 
 
 

Hokej na lodzie w Norwegii
1935 w hokeju na lodzie
1936 w hokeju na lodzie
1935 w Norwegii
1936 w Norwegii